Oană este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

  (n. 1986), producător de film român
 Gheorghe Oană (n. 1949), deputat român
 Ilie Oană (1918-1993), jucător și antrenor de fotbal român
 Mihaela Oană (n. 1968), atletă română 
 Vasile Oană (n. 1972), fotbalist român

Nume de familie românești